Фінляндія бере участь в Олімпійських іграх з 1908 року і відтоді не пропускала жодної Олімпіади. Вона приймала в себе літні Олімпійські ігри 1952 року в Гельсінкі.

Фіни досі попереду всієї планети в лижних перегонах. 

Фінський олімпійський комітет засновано й визнано 1907 року, ще тоді, коли Фінляндія входила до складу Російської імперії.

Таблиці медалей

Медалі літніх Олімпіад

Медалі зимових Ігор

Медалі літніх видів спорту

Без золотої медалі з фігурного катання, завойованої на літніх Іграх 1920.

Медалі з зимових видів спорту

*Медаль з фігурного катання олімпіади 1920 року зарахована до літніх Олімпіад, але до зимових видів спорту.

Посилання 
Фінляндія на Олімпійських іграх  

Країни на Олімпійських іграх
Фінляндія на Олімпійських іграх